Het taekwondotoernooi in de klasse tot 58 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op woensdag 17 augustus 2016. De taekwondoka's vochten in een knock-outsysteem, dat na drie rondes in een finale uitmondde. Elke taekwondoka die van een van de finalisten verloor werd geplaatst in een herkansing; de verliezers van de halve finales vochten tegen de winnaars van deze herkansingen, wat twee bronzen medailles opleverde.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen 

Mannen 58